Le blocus du Haut-Karabagh de 2022 a commencé le 12 décembre 2022 lorsque des Azerbaïdjanais bloquent la seule route reliant le Haut-Karabagh à l'Arménie, dans la zone de l'intersection Chouchi-Dachalti, qui se trouve dans la zone de responsabilité de la  du ministère de la Défense russe. L'Azerbaïdjan parle des bloqueurs comme des militants écologistes indépendants, mais la presse internationale révèle qu'ils sont pilotés en sous-main par les autorités.

Le 13 décembre, l'Azerbaïdjan interrompt également l'approvisionnement en gaz de l'Arménie vers le Haut-Karabagh. Il est rétabli le 16.

Contexte 
Le 3 décembre, le siège de l'information du Haut-Karabagh signale qu'un groupe d'Azerbaïdjanais avait bloqué l'autoroute Stepanakert-Goris à l'intersection sous Chouchi-Dachalti. Après que la route a été fermée pendant , elle est rouverte, mais l'Azerbaïdjan annonce envoyer des spécialistes sur les lieux des casques bleus russes.

Le 10 décembre, les ministères de l'économie et de la protection de l'environnement et des ressources naturelles de l'Azerbaïdjan publient une déclaration conjointe, selon laquelle l'Azerbaïdjan commence des observations environnementales sur le territoire du Haut-Karabagh. Le même jour, un groupe d'Azerbaïdjanais tente d'entrer dans la mine de Kashen, mais le personnel de sécurité de la mine l'en empêche.

Blocus 
Le matin du 12 décembre, à , un groupe d'Azerbaïdjanais qui se présente comme écologiste bloque la seule route reliant l'Arménie au Haut-Karabagh dans le secteur de la ville de Chouchi. Au bout d'un certain temps, ces derniers installent des tentes au milieu de la route. Selon des sources azerbaïdjanaises, des organisations non gouvernementales environnementales sont à l'origine de cette action, dénonçant ne pas avoir pu se rendre dans les mines de Drombon et de Kashen au Haut-Karabagh la veille. Ils exigent une rencontre avec le commandant des casques bleus russes, Andrey Volkov.

Le 13 décembre, le député azerbaïdjanais Rasim Musabayov annonce que, si les militants ne sont pas autorisés à entrer dans les mines du Haut-Karabagh, l'Azerbaïdjan pourrait détruire la mine de Kashen avec une frappe à la roquette.

Dans la soirée du 13 décembre, l'Azerbaïdjan déplace des troupes internes et des forces de police vers le tronçon fermé de la route.

Crise humanitaire 
Le ministère de la Santé du Haut-Karabagh indique qu'en raison du blocage de la route reliant le Haut-Karabagh à l'Arménie par l'Azerbaïdjan, le transfert des citoyens du Haut-Karabagh ayant de graves problèmes de santé vers Erevan est impossible. Selon le défenseur des droits humains du Haut-Karabagh, cette fermeture laisse sur les routes dans des conditions hivernales froides 1100 personnes, dont 270 enfants. Le siège de l'information du Haut-Karabagh rapporte quant à lui que les communautés de Mets Shen, Hinshen, Eghtsahogh et Lisagor de la province de Chouchi sont encerclées, et qu'il est impossible de les ravitailler en nourriture, notamment du pain et de la farine, et en autres produits de première nécessité.

Dans la soirée du 13 décembre, le siège de l'information du Haut-Karabagh signale que l'Azerbaïdjan a interrompu l'approvisionnement en gaz du Haut-Karabagh depuis l'Arménie. Le ministre d'État du Haut-Karabagh annonce qu'à partir du 14 décembre, afin d'économiser du carburant, les établissements d'enseignement du Haut-Karabagh chauffés au gaz sont fermés.

Réactions internationales 
  : Le ministère arménien des Affaires étrangères a déclaré que les actions provocatrices de l'Azerbaïdjan pourraient conduire à une catastrophe humanitaire à grande échelle.
  : Le porte-parole du Département d'État des États-Unis, , déclare que la fermeture du corridor avait de graves conséquences humanitaires et appelle l'Azerbaïdjan à rétablir la libre circulation dans le corridor de Latchine. De son côté, l'administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Samantha Power, appelle l'Azerbaïdjan à rouvrir le corridor de Lachine , considéré comme une .
  :  après le début du blocus, Emmanuel Macron, au cours d'un entretien téléphonique avec Ilham Aliyev, appelle son homologue à permettre la libre circulation le long du corridor de Latchine.
  : Appelle l'Azerbaïdjan à lever le blocus et à rétablir l'approvisionnement en gaz.
  : Le ministère des affaires étrangères grec appelle les autorités azerbaïdjanaises à assurer la la liberté de circulation dans les deux directions à travers le corridor sans aucune condition préalable.
  : Le Congrès des députés espagnol adopte à l'unanimité une résolution appelant les autorités azerbaïdjanaises à assurer la protection et la liberté de circulation à travers le corridor et condamne le blocage de ce dernier, qui pourrait causer une crise humanitaire importante
  : Le pape François se dit  et .
  : Le Sénat vote une motion qui condamne l'Azerbaïdjan et appelle à la réouverture du corridor.
  : Le Parlement européen a adopté une résolution sur la violation des droits humains au Haut-Karabagh. Le parlement demande la levée du blocus, la mise en place d'une enquête humanitaire de l'ONU ou de l'OSCE et dénoncent l'inaction des forces russes de maintient de la paix.

Conseil de sécurité des Nations unies du  
Lors du Conseil de sécurité des Nations unies , la question du blocus est évoquée :
  : Par la voix de son ambassadrice Nathalie Broadhurst, la France dénonce la fermeture du corridor comme  et .
  : L'ambassadeur britannique James Kariuki demande la réouverture du corridor.
  : L'ambassadeur Martin Gallagher demande à l'Azerbaïdjan de lever son blocus pour éviter une crise humanitaire et appelle à la reprise des négociations, notamment avec l'aide de l'Union européenne et dans le cadre du Groupe de Minsk.
  : L'ambassadeur Raguttahalli Ravindra fait part de son inquiétude et appelle au rétablissement de la liberté de circulation afin d'éviter une crise humanitaire.
  : L'ambassadeur Ronaldo Costa Filho fait part de l'inquiétude de son pays vis-à-vis du blocus car il met en danger le processus de paix, et appelle au dialogue et à la désescalade.
  : L'ambassadrice Mona Juul appelle à la réouverture du corridor pour éviter une catastrophe humanitaire.
  : L'ambassadeur Geng Shuang fait part de l'inquiétude de la Chine, demande la réouverture du corridor et appelle au dialogue.
  : L'ambassadrice Anna Evtigneeva rappelle le rôle de médiateur de la Russie dans la résolution de la crise, assure des efforts mis en œuvre par son pays et espère la réouverture prochaine du corridor.

ONG et personnalités 
 Human Rights Watch : L'ONG demande aux autorités azerbaïdjanaises et russes de rétablir la libre-circulation et l'approvisionnement des habitants du Nagorno-Karabakh.
  : Le , 200 personnalités françaises appellent dans une tribune du Figaro à sauver les Arméniens de l'Artsakh sous blocus.
 La chanteuse arménienne Rosa Linn a dénoncé le blocus lors d'un concert au Kia Forum de Los Angeles.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Décembre 2022
Conflit frontalier au Haut-Karabagh
Blocus
Janvier 2023